Tiberi Claudi Neró, un dels quatre fills d'Appi Claudi Cec que fou censor el 312 aC. Únicament és conegut com a ancestre de l'emperador Tiberi
 Tiberi Claudi Neró (cònsol 202 aC), cònsol el 202 aC 
 Tiberi Claudi Neró (pretor), pretor peregrí el 178 aC i pretor el 165 aC 
 Tiberi Claudi Neró (militar) militar romà del segle I aC.
 Tiberi Claudi Neró (pretor 42 aC), pretor el 42 aC 
 Tiberi Claudi Neró (pare de Tiberi), pare de Tiberi i pretor 42 aC.
 Tiberi Claudi Neró conegut simplement com a Tiberi, emperador romà (14 dC - 37) successor d'Octavi August.
 Tiberi Claudi Neró Germànic conegut com a Claudi o Claudi I, emperador (10 aC – 54)